Wittelsbach steht für:
 Wittelsbach, eines der ältesten deutschen Adelshäuser
 Wittelsbach (Schiff, 1879), bayerischer Raddampfer
 SMS Wittelsbach, Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Burg Wittelsbach, ehemalige Burganlage in Oberwittelsbach
 (90712) Wittelsbach, Asteroid
 Die Wittelsbacher, deutscher Spielfilm von 2005